Jacques Dufour peut désigner :

 Jacques Dufour (1850-1913), homme politique français ;
 Jacques Dufour, pseudonyme de Jude Stéfan.